Rostóvia — cidade russa do oblaste de Jaroslávia
 Rostóvia do Dom — capital do oblaste de Rostóvia
 Rostóvia (oblast) — província russa
 FC Rostov — clube russo de futebol

Desambiguações de topônimos